Sorkheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Esteqlāl (ort), Khuzestan, 
 Sorkheh (kommunhuvudort), Semnan, 
 Sorkheh-ye Yek, ort, Khuzestan, 
 Sorkheh (shahrestan), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar